Капса — ряд географических названий:

 Капса (монастырь) — монастырь на острове Крит
 Капса (река) — река в России